Новелета () — дуже стисла новела, невеликий (іноді в кілька рядків) розповідний твір, переважно про якийсь незвичний життєвий випадок. До новелет можна віднести твори «Вогники» Володимира Короленка, «Лан» Василя Стефаника, цикли Степана Васильченка «Крилаті слова», «Чапай» Юрія Яновського.

Цей жанр часто використовували письменники імпресіоністи та модерністи (Петер Альтенберг та інші).

 Новелета — невелика музична п'єса

Посилання 

 
 Вивчення новели на уроках зарубіжної літератури в школі
 

Епічні жанри
Проза